В Рыбинском районе есть деревня со схожим названием Александрова Пустынь, а в Ярославской области есть ещё две деревни Александровка, в Брейтовском и в Угличском районах.
 
Алекса́ндровка — деревня в Макаровском сельском округе Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области .

Деревня расположена на юго-западе поселения, с южной стороны железной дороги Рыбинск—Сонково, восточнее станции и крупного посёлка Тихменево и юго-западнее станции Просвет. Дорога в западном направлении через деревню Шушково выходит к восточной окраине Тихменево. Деревня стоит на правом, южном берегу реки Коровка, на противоположном берегу стоит деревня Каботово, к которой ведёт проселочная дорога вброд через Коровку. Через Каботово на восток дорога идёт к Харитоново, расположенной у железнодорожной станции Просвет. К востоку, на том же берегу, но ниже по течению стоит деревня Васькино. Южнее долины Коровки начинается заболоченный, ненаселенный лесной массив, за которым начинаются деревни Покровского сельского поселения , . 

Деревня не указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.  

На 1 января 2007 года в деревне числилось 2 постоянных жителя . Почтовое отделение Харитоново обслуживает в деревне Александровка 22 дома. Улицы не именуются .

Примечания 

 

Населённые пункты Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области
Коровка (приток Черёмухи)